Estación Santiago es el nombre de varias estaciones ferroviarias:

En :
Estación Santiago, del ramal CC11 del Ferrocarril General Belgrano;
Estación Santiago, del ramal C7 del Ferrocarril General Belgrano;
Estación Santiago del Estero, del Ferrocarril General Bartolomé Mitre;
Estación Río Santiago, del Ferrocarril General Roca, provincia de Buenos Aires;

En 
Estación Central de Santiago, principal estación de la capital chilena;

En 
Estación de Santiago de Compostela, en la comunidad autónoma de Galicia;